Puchar Króla Tajlandii 2009 w piłce nożnej odbywał się w Phukecie, w Tajlandii w dniach 17 – 23 stycznia. Impreza nie odbyła się w terminie FIFA. Zwycięzcami Pucharu Króla Tajlandii 2009 została reprezentacja Danii.

Uczestnicy

Drabinka

Terminarz

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Strzelcy 

2009 w piłce nożnej
2009 w Tajlandii
Puchar Króla Tajlandii
Sport w Phukecie